Айрольди () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  — американский библиотекарь.
  (1900—1974) — французский политик.
 Айрольди, Карло (1869—1929) — итальянский марафонец.
  (род. 1921) — итальянский бобслеист.
  (род. 1923) — итальянский бобслеист.